Полицейский спецназ — подготовленные по особой программе спецподразделения полиции (милиции), предназначенные для проведения специальных мероприятий с применением специальной тактики и средств. В отличие от обычных полицейских бойцы спецназа лучше вооружены и оснащены, а также имеют значительно более высокий уровень психологической и боевой подготовки.

Тактика боя 

Тактика боя полицейского спецназа основывается на быстрой нейтрализации угрозы с минимальным риском потерь среди мирного населения. При этом, высоким приоритетом является сохранение жизни не только мирного населения, но и, по возможности, жизни самого преступника. Для этого полицейский спецназ зачастую применяет нелетальные спецсредства — электрошокеры, резиновые дубинки (при массовых демонстрациях), резиновые пули, дымовые шашки, водомёты, т.д. Огонь на поражение ведётся в случае угрозы жизни и здоровью мирного населения, полицейских или самих бойцов спецназа.

Бой в городских условиях обычно ведётся на расстояниях до 200 м, поэтому основную тактическую нишу полицейского спецназа занимает ближний бой. Бойцы оттачивают навыки стрельбы из оружия в различных боевых положениях на близких дистанциях, когда, например, стоя на одной ноге, или при стрельбе от бедра нужно поразить мишень из пистолета на дистанции 10-25 м. Также бойцы отрабатывают технику рукопашного боя. В рукопашном бою боец полицейского спецназа должен обезоружить противника и быстро его нейтрализовать (без летального исхода), поэтому предпочтение отдаётся силовым приёмам против уязвимых мест, при поражении которых противник не сможет оказывать сопротивление.

Вооружение 
Вооружение и оснащение полицейского спецназа значительно превосходит таковое у обычных полицейских. На вооружении у спецназа имеются различные модели лёгкого огнестрельного оружия — пистолеты, дробовики, пистолеты-пулемёты, карабины, автоматы, а также оружие нелетального действия — электрошокеры, резиновые пули, дымовые шашки, т.д. Среди спец.средств у полицейского спецназа имеются на вооружении противоударные щиты, и баллистические щиты (например у бойцов SWAT), тактические бронежилеты, шлемы т.д. Из транспорта специально модифицированные машины спецназа и т. д.

Подразделения по странам

См. также 
 Машины специальных подразделений
 ATLAS Network

Примечания 

Формирования специального назначения
Полицейские подразделения
Спецназ правоохранительных органов